Grojnowski est un patronyme porté par :
 Daniel Grojnowski, né en 1936, historien de la littérature
 Ian Grojnowski, mathématicien australien
 Jacob Grojanowski ou Grojnowski, juif polonais déporté et résistant lors de la Seconde Guerre mondiale
 Louis Grojnowski, syndicaliste et résistant, dirigeant de la Main-d'œuvre immigrée pendant la Seconde Guerre mondiale
 Olivier Grojnowski, auteur de bandes dessinées